A Shot at Love with Tila Tequila ist eine US-amerikanische Reality-Dating-Show. Tila Tequila, die sich selbst öffentlich als bisexuell bezeichnet, ist eine vietnamesisch-amerikanische Sängerin und ein Model, die aus 16 heterosexuellen Männern und 16 homosexuellen Frauen in der Serie ihren Traumpartner auswählt. Die Kandidaten müssen hierbei verschiedene Wettbewerbe (sog. "Challenges") bestehen. In jeder Folge wird mindestens ein Teilnehmer von ihr eliminiert. Alle Kandidaten leben zusammen in einem Haus und besitzen auch einen Schlüssel zu diesem. Wurden sie eliminiert, müssen sie diesen abgeben. Die Show wurde in Amerika am 9. Oktober 2007 das erste Mal ausgestrahlt, in Deutschland begann sie im März 2008. Sowohl in Amerika, als auch in Deutschland wurde die Serie auf dem Musiksender MTV ausgestrahlt. Der Gewinner dieser Staffel ist Bobby Banhart, doch die Beziehung scheiterte.

Teilnehmer 
Die Tabelle zeigt die jeweilige Eliminierung der Teilnehmer an.

 Rot: Der Teilnehmer wurde eliminiert.
 Gelb: Der Teilnehmer gewann ein Date mit Tila.
 Beige: Der Teilnehmer gewann ein Date mit Tila, wurde aber eliminiert.
 Violett: Die Teilnehmerin verließ den Wettbewerb freiwillig.
 Hellgrün: Der Teilnehmer gewann den Wettbewerb.

A Double Shot at Love 

Vom 9. Dezember 2008 bis zum 3. Februar 2009 lief unter dem Titel A Double Shot at Love ein Spin-off der Serie auf MTV. Hauptdarstellerinnen sind die bisexuellen Zwillinge Erica & Victoria Mongeon, genannt Rikki & Vikki. Auf der Suche nach der großen Liebe entscheiden die beiden sich zwischen zwölf Männern und zwölf Frauen für einen Gewinner. Vikki wählte Trevor Lord, ebenso wie ihre Zwillingsschwester Rikki. Die Entscheidung lag daraufhin bei dem Gewinner Trevor Lord, der sich für Vikki entschied. Rikki ging daher leer aus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Spielshow
MTV
Fernsehsendung (Vereinigte Staaten)
Fernsehsendung der 2000er Jahre